Eurínome (Εὐρυνόμη) es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

 Eurínome, una oceánide, hija de Océano y Tetis. Esposa de Ofión, fue madre con Zeus de las tres Cárites. 
 Con el nombre de Eurínome se adoraba a Artemisa en la ciudad arcadia de Figalia, donde tenía un templo que sólo se abría una vez al año para realizar sacrificios públicos y privados. La estatua de la diosa, que estaba atada con cadenas de oro, la representaba con cola de pez en lugar de piernas, lo que deja la hipótesis de que se fundieran en uno los cultos a Artemisa y a la oceánide descrita anteriormente.
 Eurínome, una hija de Doriclo de Lemnos, que se casó con Codro. Fue muy infeliz por creer los rumores de que su marido se había casado con otra mujer en Tracia.
 Eurínome, una hija de Ífito y madre, con Tálao, de Adrasto, rey de Argos y líder de la expedición de los Siete contra Tebas.
 Eurínome, una hija de Niso, rey de Megara, que estaba casada con Glauco. Con el dios Poseidón fue madre de Belerofonte.
 Eurínome, una ninfa hija de Órcamo de Persia y madre de Leocótoe, la amada de Helios.
 Eurínome, la esposa del rey Licurgo, con él tuvo a Anfidamante, Époco, Anceo y Yasos.
 Eurínome, una sirvienta de Odiseo que deseaba la muerte de los pretendientes de Penélope.

Eurínome o Kabus
 Princesa de la muerte, demonio principal según algunos demoniómanos; hija rechazada de Asmodeus, tiene unos colmillos grandes y agudos, su cuerpo puede cambiar de forma según la pesadilla de las personas u otros demonios, cubre su cuerpo con piel de zorro, se alimenta de cadáveres.

Fuentes 

 Apolodoro, Biblioteca i, iii.
 Apolonio de Rodas i.
 Hesíodo, Teogonía 908.
 Higino, Fábulas 70.
 Homero, Ilíada xviii.
 Homero, Odisea xvii, xviii.
 Nono, Dionisíacas ii.
 Ovidio, Las metamorfosis iv.
 Pausanias, Descripción de Grecia viii.
 Tzetzes, Sobre Licofrón 1191.
 Valerio Flaco, Argonáuticas ii.